Армиёво — многозначный термин:
 Армиёво — Армиёвские могильники, археологические памятники древнемордовской культуры эпохи раннего средневековья у с. Армиёва Шемышейского района Пензенской области.
 Армиёво — мордовское село в Шемышейском районе Пензенской области.